Яков Джугашвили:

 Джугашвили, Яков Евгеньевич (род. 1972) — грузинский художник и общественный деятель.
 Джугашвили, Яков Иосифович (1907—1943) — старший сын Иосифа Сталина.